

Argentína
Durham (Argentína)

Ausztrália
Durham Downs, Queensland
Durham Lead, Victoria
Durham Ox, Victoria

Barbados
Durham (Barbados)

Egyesült Királyság
Durham (Anglia)
 Durham (megye), Anglia
Kirkpatrick Durham, Skócia

Egyesült Államok
Durham (Arkansas)
Durham (Kalifornia)
Durham (Colorado)
Durham (Connecticut)
Durham (Florida)
Durham (Georgia)
Durham Town, Georgia
Durham (Illinois)
Durham (Gibson megye, Indiana)
Durham (La Porte megye, Indiana)
Durham (Iowa)
Durham (Kansas)
Durham (Maine)
West Durham (Maine)
Durham (Missouri)
Durham (New Hampshire)
New Durham (New Hampshire)
New Durham (New Jersey)
Durham (New York)
Durhamville, New York
East Durham, New York
South Durham, New York
West Durham (New York), New York
Durham (Észak-Karolina)
Durham Furnace, Pennsylvania
Durham Estates, Ohio
Durham (Oklahoma)
Durham (Oregon)
Durham (Texas)
Durham (Wisconsin)
Durham (Wyoming)

Jamaica
Durham (Jamaica)

Kanada
Durham Bridge, Új-Brunswick
Durham (Ontario)

Németország
Durham (Németország)